Buiesi – abitanti di Buie
Buiesi – abitanti di Buja